Eunomica è un aggettivo qualificativo, anche nel genere maschile eunomico, che può diventare, in determinati casi, anche un sostantivo.

Etimologia
Origina da Eunomia, figura mitologica figlia di Zeus e Temi, che in armonia con le sue sorelle, le Ore, si occupava di garantire il corretto andamento dell'ordine naturale e delle stagioni sulla terra.

Origine del termine 
Eunomica/o si ricollega anche al sostantivo Eunomia utilizzato con una precisa accezione politica e legislativa per la prima volta dal legislatore di Atene Solone, nel suo famoso componimento dall'omonimo titolo εΰχοσμον, con il significato di “Buon Governo”, ossia buon ordine e buone regole per lo sviluppo armonioso di un , contrapposto al “Malgoverno” che genera depauperamento e crisi sociale.

Buon governo significa anche non accettare dominazioni da un tiranno.

Il valore giuridico del significato si collega anche a Licurgo, il cui padre, infatti, è per tradizione chiamato Eunomo, probabilmente proprio con l'accezione di “buon governo”, un'ipostasi onomastica che, di fatto, rende Licurgo figlio di colui che porta nel suo nome il significato stesso di “buon governo”.

Generalità e significato 

Dal sostantivo originale si è passati alla coniazione dell'aggettivo qualificativo, a vari gradi di declinazione grammaticale, e all'aggettivo sostantivato, quando prende funzione di sostantivo.

L'aggettivo “Eunomica”, “Eunomico”, diventa un rafforzativo di significato che contiene tutti i valori intrinseci del termine “Eunomia”, ossia “ciò che è buono e giusto, a livello economico, governativo e legislativo, per generare un buon sistema di governo”.
Il termine mantiene di fatti l'origine lessicale e filosofica del sostantivo Eunomia: eu, (εὖ) il buono e il bene, ossia tutto ciò che è buono è bello e viceversa, e nomos (νόμος), ciò che è stabilito, legge, regola, canone, prassi.

Gli esempi del suo utilizzo sono tanti e tutti legati indissolubilmente al significato di Eunomia, traslato in forma aggettivale.

Nel contemporaneo il termine assume un'accezione più ampia che aggiunge come valore fondamentale per il buon governo anche l'Economia sociale, riprendendo un concetto che si ritrova anche nella Politica di Aristotele: “… Ciò è chiaro in forza del principio fondamentale: la felicità deve esistere in unione con la virtù e felice si deve dire uno stato non guardando a una sua particolare sezione, ma a tutti i cittadini…”, ossia una buona Economia e delle giuste Leggi per il raggiungimento della felicità di tutto il complesso sistema sociale universale.

L'aggettivo si carica anche di una forte componente culturale che sottolinea un atto progettuale tendente all'equità sostenibile in materia economica, sociale e giuridica per un futuro sociale positivo.

Si può, quindi, affermare che nel contemporaneo il significato si sia arricchito aggiungendo spessore al suo valore di benessere sociale, raggiunto attraverso un complesso sistema di eque norme.

Note

Bibliografia 
 Anna Ferrari, Dizionario di Mitologia Greca e Latina, Utet, 1999
 Antonio Mario Banfi, Sovranità della legge: la legislazione di Demetro del Falero ad Atene (317-307 a.C.), 2010
 Aristotele, Politica, ed. Laterza, 1973
 Domenico Concolino, Teologia della parola: per una comprensione sinfonica della parola di Dio alla luce della costituzione dogmatica “Dei Verbum”, 2006
 Eunomica APC, Manifesto della Cultura Eunomica, 2012
 Eva Cantarella, , in “Progetto dei 2000”, Carta dei valori, codice etico e regolamento buone prassi, 2010, pp. 2–3
 Francesco Bernabei et al., La Musa Offesa – Dialoghi economici con un precario, s.d.
 Giovan Battista Fagiuoli, Rime Piacevoli, parte II,1730
 Henrik Palmer Olsen, Stuart Toddington, A Architectures of Justice: Legal Theory and the Idea of Istitutional Design, 2007
 John Maynard Keynes, Trattato sulla moneta, 1930
 Luana Quattrocelli, Poesia e convivialità a Sparta arcaica. Nuove prospettive di studi o, in “Chaiers du Centre Gustave Glotz, XIII”, 2002, pp, 7-32
 Riccardo Bauer (a cura di), Codice civile e le leggi tributarie, Ed. 2006
 Stuart Toddington, Institutional Design and Fuller's “Case Against Freedom
 Sylvanus Urban, The gentleman's magazine, and historical chronicle, from January to June, 1833, Vol. CIII,
 idea sul Dizionario di Filosofia dell'Istituto dell'Enciclopedia Italiana
 Economia sociale di mercato sul Dizionario di Economia e Finanza dell'Istituto dell'Enciclopedia Italiana
 
 Università di Bologna, Elegia, Didattica Lingua Greca, 2008

Voci correlate 
 Aristotele
 Bene comune
 Inadempimento
 Cultura
 Economia
 Economia sociale di mercato
 Edward Cave
 Eunomo
 Eva Cantarella
 Filosofia
 Idea
 Innovazione
 John Maynard Keynes
 Licurgo
 Migliore pratica
 Platone
 Solone
 Sostenibilità
 The Gentleman's Magazine
 Trattato sulla moneta
 Tucidide

Collegamenti esterni 
 
 εΰχοσμον
  – Eva Cantarella

Filosofia